Bradley se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Henry Burton Bradley
 John David Bradley
 Ted Ray Bradley